Antiga ima više značenja:
 Antiga, Como
 Antiga, Treviso